18. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1989 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 3–5 marca na stadionie lodowym w Kijowie, w Związku Radzieckim.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNF – nie ukończyła, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

1989 w sportach zimowych
1989 w ZSRR
Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
Sport w Kijowie
Sport w ZSRR